Esta é uma lista de Jogadores notáveis do Clube do Remo.

Maiores artilheiros

Ídolos 
Ao longo dos 117 anos do Remo, alguns jogadores, pela própria condição de craques e/ou por sua empatia com a apaixonada torcida azulina, foram por esta eternizados como ídolos.

O Clube do Remo coleciona um vasto elenco de ídolos, aos quais a torcida azulina reverencia ou porque foi testemunha das qualidades que justificam o reconhecimento, ou porque a memória histórica justifica a homenagem.

Jogadores estrangeiros 

  Véliz – A primeira competição disputada pelo uruguaio no clube paraense foi o campeonato estadual de 1945. O futebolista passou 12 anos defendendo a meta azulina, conquistando 5 títulos paraenses (1949, 1950, 1952, 1953 e 1954), três vice campeonatos estaduais (1947, 1951 e 1956), um Torneio Quadrangular de Belém (1954), entre outros títulos de menor expressão. Segundo dados não oficiais, Véliz foi o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Remo em toda a história. O goleiro se fixou na camisa 1 como um muro de concreto no solo, se tornando um profissional reverenciado por todos, idolatrado pela massa azulina. Encerrou a carreira de jogador no Remo em 1956.
  Rack – Atacante pamaribenho da década de 1950.
  François – Em 1961 o Remo foi fazer uma excursão no Suriname, jogar alguns jogos amistosos pelo país. O então goleiro azulino Arlindo não pode viajar e François, que era empregado da Surinam Airways foi oferecido por um gerente da companhia aérea, que tinha certa influência no Filho da Glória e do Triunfo. Como não havia ônus algum, a diretoria do clube aceitou, afinal, se o arqueiro não fosse competente o suficiente, não voltaria com a delegação para o Brasil. François brilhou na excursão e provou ser um goleiro do mais alto nível, ficando no Remo por mais de uma década. Além de colecionar títulos e defesas impressionantes, François fez as mais diversas funções dentro do clube.
  Pablo – Atacante pamaribenho da década de 1960.
  Hector de los Santos – Atacante uruguaio de 1976.
  Frontini – Iniciou sua carreira no Mogi Mirim. Apesar de nascido na Argentina, a família Frontini veio para o Brasil quando o pequeno Carlos ainda era uma criança. Apesar de ter passado por vários clubes no início de carreira, o jogador ganhou destaque no Campeonato Paulista de 2005 atuando pelo Marília, quando figurou entre os artilheiros da competição, chamando a atenção do Santos. Durante sua passagem pelo Santos, Frontini mostrou o desejo de se naturalizar brasileiro, apesar de serem remotas as chances de defender a seleção brasileira. No segundo semestre de 2010, assinou com o Clube do Remo para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.
  Juan Sosa – Natural de Montevidéu, capital do Uruguai, o zagueiro vindo do Audax, chegou ao Remo no segundo semestre de 2011 e disputou o Campeonato Paraense e Copa do Brasil de 2012, mas conseguiu apenas um vice campeonato estadual.
  Santiago Krieger - Mais conhecido como Nano Krieger, nasceu em Coronel Suárez, município da província de Buenos Aires. Contratado para vestir a camisa do Leão no primeiro semestre de 2017, Nano foi revelado na base do Boca Juniors por onde fez mais de 80 gols entre 2011 e 2015.
  Echeverría - Nascido em Assunção capital do Paraguai, é um futebolista paraguaio que atua como meia e lateral-esquerdo. Echeverría começou sua carreira no Silvio Pettirossi, onde estreou profissionalmente. Teve passagem em alguns clubes de destaque como: LDU do Equador e no Brasil passou pelo ABC-RN e CSA-AL, além de ter sido convocado para sua seleção nacional em 2012. Em 2019 assinou contrato com o Remo para disputa do Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Verde e Série C.
  Richard Franco - Natural de Hernandarias, no Paraguai, Richard iniciou a carreira no General Caballero e tem passagem marcante pelo Sol de América. Em 2019 foi emprestado ao Avaí e no ano seguinte foi cedido ao CSA. Ainda em 2020 retornou ao Sol de América, chegando ao Náutico no início da temporada de 2022. Pelo Náutico, o volante atuou em 46 partidas, marcou quatro gols e deu cinco assistências. Foi campeão Pernambucano, mas acabou sendo rebaixado com a equipe para a Série C. O volante paraguaio é a primeira contratação do Leão para a disputa da temporada de 2023.

Por ano

2020

Tranferências para 2020 
: Jogadores emprestados

: Jogadores que voltam de empréstimo

: Jogadores que saíram após o fim do contrato

Elenco no Campeonato Brasileiro da Série C 2020

2019

Tranferências para 2019 
: Jogadores emprestados

: Jogadores que voltam de empréstimo

: Jogadores que saíram após o fim do contrato

Elenco no Campeonato Brasileiro da Série C 2019
Atualizado em 2019.

Grandes treinadores 
  Aloísio Brasil
  Danilo Alvim
  Cacaio
  Cuca
  Fernando Oliveira
  Giba
  Givanildo Oliveira
  João Avelino "71"
  Joubert Meira
  Paulo Amaral
  Paulo Bonamigo
  Roberval Davino
  Valdemar Carabina

Clube do Remo